Parafia św. Wojciecha w Gdańsku – parafia należąca do dekanatu Gdańsk-Dolne Miasto
 Parafia św. Wojciecha w Gdańsku – parafia należąca do dekanatu Gdańsk-Śródmieście